Тимо́хін () — російське прізвище, утворене від Тимоха — народної форми імені Тимофій
 Тімохін Віктор Васильович (* 1931) — український радянський футболіст, півзахисник.
 Тимохін Володимир Ілліч — український співак (драматичний тенор), народний артист УРСР.
 Тимохін Олександр Єгорович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.